Maçka ist:

 ein Landkreis in der türkischen Provinz Trabzon, siehe Maçka (Trabzon)
 eine Stadt im Landkreis Maçka in der türkischen Provinz Trabzon, siehe Maçka (Trabzon) 
 ein Stadtviertel von Beşiktaş in Istanbul, siehe Maçka (Beşiktaş)